Lesath est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 ν Scorpii,
 υ Scorpii.

Voir aussi 

 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire